Europese weg 21
 BMW E21, aanduiding van een model uit de BMW 3-serie
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening